Сезон 2021—2022 стал для Ювентуса 118-м в Чемпионате Италии. В межсезонье из-за неудовлетворительных результатов из команды ушёл главный тренер — Андреа Пирло. На его место назначили уже тренировавшего команду в 2014—2019 годах Массимилиано Аллегри. Однако назначение одного из самых успешных тренеров в истории клуба результата не дало. Команда закончила сезон вне тройки лидеров впервые за 11 лет, также сезон стал бестрофейным впервые за 11 лет.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

2.500.000

Зима 

94.100.000

Ушли из клуба

Лето 

25.000.000

Зима 

19.000.000

Общие убытки:96.600.000

Общая прибыль:44.000.000

Разница:52.600.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки